Gigliola steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde Montespertoli, Provinz Florenz, Italien
 einen Vornamen, siehe Gigliola (Vorname)